Hoering ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Hoering (1933–2019), deutscher Professor für Philosophie an der Universität Tübingen
 Paul Hoering (1868–1919), deutscher Apotheker und Chemiker